Jméno a příjmení Leopold Gottlieb může označovat:
 
 Leopold Gottlieb (balneolog), (1852–1912) – balneolog, lékař, spoluzakladatel lázní v Jáchymově
 Leopold Gottlieb (malíř), (1883–1934) – polský malíř židovského původu
 Leopold Gottlieb Kraus, (1824–1901) – lékař, autor odborné literatury